

Patronyme 

 Chris Laidlaw, ancien rugbyman néo-zélandais (né en 1943)
 Frank Laidlaw, ancien rugbyman écossais (né en 1940)
 Greig Laidlaw, rugbyman écossais (né en 1985)
 Harry Laidlaw (né en 1996), skieur alpin australien
 
 Marc Laidlaw, écrivain américain (né en 1960)
 Patrick Laidlaw, virologue britannique (1881 - 1940)
 Roy Laidlaw, acteur américain (1883 - 1936)
 Roy Laidlaw, ancien rugbyman écossais (né en 1953)

Toponyme 
 Laidlaw est une localité en Colombie-Britannique (Canada).